Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1976-1977 a vu la victoire de l'Étoile Carouge FC.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 L'Étoile Carouge FC et le Young Fellows Zurich sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Bulle et le FC Wettingen rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Winterthur et l'AC Bellinzone sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Mendrisiostar et le FC Rarogne sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1976
Sport en Suisse en 1977